Jožef Holpert ist der Name folgender Personen:

* Jožef Holpert (Handballspieler, 1961) (* 1961), jugoslawischer Handballspieler
 Jožef Holpert (Handballspieler, 1988) (* 1988), serbischer Handballspieler